Lampachshof ist der Ortsname von

 Lampachshof (Schönthal), Ortsteil der Gemeinde Schönthal, Landkreis Cham, Bayern
 Lampachshof (Waldmünchen), Ortsteil der Stadt Waldmünchen, Landkreis Cham, Bayern